2. Feldhockey-Bundesliga 2008/09 steht für:
 2. Feldhockey-Bundesliga 2008/09 (Damen)
 2. Feldhockey-Bundesliga 2008/09 (Herren)